Les matchs opposant le Club africain et le Club sportif sfaxien sont des rencontres de football opposant le Club africain (CA) au Club sportif sfaxien (CSS). Chaque opposition entre les deux clubs est appelé « classico », sur le modèle du Clásico espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Historique

Résultats

Championnat 
 Nombre de rencontres : 135
 Victoires du Club africain : 55
 Victoires du Club sportif sfaxien : 32
 Nuls : 49
 Buts du Club africain : 160
 Buts du Club sportif sfaxien : 117

{{Colonnes|taille=25|
 1956 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1956 : Club sportif sfaxien - Club africain 2-0
 1957 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1957 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 1958 : Club africain - Club sportif sfaxien 5-1
 1958 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1959 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0
 1959 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-1
 1960 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-1
 1960 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1961 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 1961 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 1962 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0
 1962 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-3
 1963 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-1
 1963 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 1964 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1964 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-3
 1965 : Club africain - Club sportif sfaxien 3-2
 1965 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 1966 : Club sportif sfaxien - Club africain 3-1
 1966 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-2
 1967 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1967 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-3
 1968 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-2
 1968 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 1969 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1969 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0
 1970 : Club africain - Club sportif sfaxien 3-1
 1970 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 1971 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1971 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0
 1972 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1972 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 1973 : Club africain - Club sportif sfaxien 3-0
 1973 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 1974 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1974 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-2
 1975 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1975 : Club africain - Club sportif sfaxien 3-2
 1976 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 1976 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-1
 1977 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1977 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 1978 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-1
 1978 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-1
 1979 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 1979 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1980 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 1980 : Club africain - Club sportif sfaxien 4-0
 1981 : Club africain - Club sportif sfaxien 5-2
 1981 : Club sportif sfaxien - Club africain 2-1
 1982 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1982 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-0
 1983 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0
 1983 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 1984 : Club sportif sfaxien - Club africain 2-2
 1984 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1985 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-2
 1985 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-1
 1986 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 1986 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-0
 1987 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-2
 1987 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-0
 1988 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1988 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 1989 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 1989 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-2
 1990 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-1
 1990 : Club africain - Club sportif sfaxien 5-2
 1991 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-2
 1991 : Club africain - Club sportif sfaxien 3-3
 1992 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-3
 1992 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1993 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 1993 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-0
 1994 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 1994 : Club africain - Club sportif sfaxien 4-1
 1995 : Club africain - Club sportif sfaxien 3-1
 1995 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 1996 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-3
 1996 : Club africain - Club sportif sfaxien 4-0
 1997 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 1997 : Club sportif sfaxien - Club africain 2-0
 1998 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 1998 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1999 () : Club africain - Club sportif sfaxien 2-2
 1999 () : Club sportif sfaxien - Club africain 2-0
 1999 (play-off) : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 1999 (play-off) : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 2000 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 2000 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 2001 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 2001 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0
 2002 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 2002 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-3
 2003 : Club sportif sfaxien - Club africain 4-1
 2003 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-1
 2004 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-1
 2004 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 2005 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 2005 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 2006 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 2006 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-0
 2007 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-2
 2007 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-1
 2008 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 2008 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-1
 2009 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 2009 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 2010 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 2010 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-2
 2011 : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0
 2011 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-2
 2012 : Club sportif sfaxien - Club africain 2-1
 2012 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 2012-2013 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 2012-2013 : Club sportif sfaxien - Club africain '2-1
 2013-2014 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 2013-2014 : Club sportif sfaxien - Club africain 2-0
 2014-2015 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 2014-2015 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1
 2015-2016 : Club sportif sfaxien - Club africain 3-1
 2015-2016 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-3
 2016-2017 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-1
 2016-2017 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-1
 2017-2018 : Club africain - Club sportif sfaxien 2-1
 2018-2019 : Club sportif sfaxien - Club africain 2-0
 2018-2019 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-1
 2019-2020 : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0
 2019-2020 : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0
 2020-2021 : Club sportif sfaxien - Club africain 3-0
 2020-2021 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0
 2021-2022 : Club sportif sfaxien - Club africain '3-0
 2021-2022 : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0''
}}

 Coupe de Tunisie 

 1956 (Huitièmes de finale) : Club africain - Club sportif sfaxien 5-3 1957 (Huitièmes de finale) : Club sportif sfaxien - Club africain 1-0 1963 (Huitièmes de finale) : Club africain - Club sportif sfaxien 1-0 2000 (Finale) : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0 (4 - 2)
 2003 (Huitièmes de finale) : Club sportif sfaxien - Club africain 0-0 (3 - 5)
 2010 (Demi-finales) : Club africain - Club sportif sfaxien 1-1 (2 - 4)
 2018 (Quarts de finale) : Club africain - Club sportif sfaxien 2-1 2021 (Finale) : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0 (4 - 5)
 2022 (Demi-finale) : Club africain - Club sportif sfaxien 1-2 Coupe de la confédération 
 Nombre de rencontres : 2
 Victoires du Club africain : 0
 Victoires du Club sportif sfaxien : 1
 Nuls : 1
 2008 (Phase de poules) : Club africain - Club sportif sfaxien 0-0 
 2008 (Phase de poules) : Club sportif sfaxien - Club africain 2-0 

 Ligue des champions arabes 

 Nombre de rencontres : 1
 Victoires du Club africain : 1
 Victoires du Club sportif sfaxien : 0
 Nuls : 0
 1997 (demi-finale) : Club africain - Club sportif sfaxien 2-2''' (4 - 1)

Statistiques

Notes et références 

Rivalités dans le football en Tunisie
Club africain (football)
Club sportif sfaxien